Westendstraße steht für:
 Westendstraße (Dresden), siehe Liste der Kulturdenkmale in Plauen (Dresden)
 Westendstraße (Frankfurt am Main)
 Westendstraße (Freilassing), siehe Liste der Baudenkmäler in Freilassing
 Westendstraße (Hof, Saale), siehe Liste der Baudenkmäler in Hof (Saale)
 Westendstraße (München)
 Westendstraße (Regensburg), siehe Liste der Baudenkmäler in Regensburg-Westenviertel
 Westendstraße (Wiesbaden), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Wiesbaden-Westend #Westendstraße
 U-Bahnhof Westendstraße, U-Bahnhof in München